«Чантреа» () — испанский футбольный клуб из Памплоны, в автономном сообществе Наварра.

История 
Клуб основан 7 августа 1952 года, домашние матчи проводит на стадионе «Чантреа», вмещающем 3500 зрителей. Клуб имеет соглашение с «Атлетиком Бильбао», согласно которому «Атлетик» имеет первоочередное право выкупа (соглашение было продлено в 2017). Самыми известными игроками, которые были выкуплены баскским клубом являются Икер Муньяин, Горка Ираисос, Микель Сан-Хосе, Борха Экиса и Иньиго Перес, которые помогли «Атлетику» добраться до финала Лиги Европы УЕФА в 2012 году.

После основания клуб выступал в региональной лиге, в 1962 заработав повышение в классе. Команда в своём первом сезоне в четвёртом по значимости футбольном дивизионе Испании заняла 6 место. Команда несколько раз вылетала и возвращалась в Терсеру в течение 30 лет, после чего окончательно закрепилась в четвертом дивизионе. В 2000 году клуб занял второе место и был повышен. Однако, свой первый сезон в Сегунде Б команда завершила лишь на 20 позиции и вернулась в Терсеру.

Сезоны по дивизионам 

 Сегунда Б — 1 сезон
 Терсера — 45 сезонов
 Региональная лига (пятый и шестой дивизион) — 18 сезонов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте футбола Наварры

Футбольные клубы Испании